Andrew Solt (né en 1947), cinéaste américain d'origine anglaise ;
 Ottilia Solt (1944-1997), sociologue et femme politique hongroise ;
 Ron Solt (né en 1962), joueur professionnel de football américain.

Solt est un prénom masculin hongrois, de même origine que Zoltán.

 Solt, ville et commune du comitat de Bács-Kiskun en Hongrie ;
 Pest-Pilis-Solt-Kiskun, ancien comitat de Hongrie.